The Tiny Tour puede referirse a:

 The Tiny Tour (Oxford Apollo), (1998) grabación en vivo de un show de 1996 de Erasure; o
 The Tiny Tour (gira), (1996/7) gira de Erasure.